Безпалько — українське прізвище. Відомі носії:
 Безпалько Валерій Миколайович — офіцер ЗСУ.
 Безпалько Ірина-Орися Володимирівна — членка Організації українських націоналістів, засуджена на «процесі 59-ти» 1941 року.
 Безпалько Костянтин Сергійович (* 1938) — полковник Державної прикордонної служби України, учасник російсько-української війни.
 Безпалько Людмила Василівна (* 1946) — українська підприємниця. У 1993—1997 роках — директорка, а з 1997 року — генеральна директорка АТ «Науково-виробничий центр „Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод“».
 Безпалько Микола Андрійович (* 1946) — український підприємець. Голова Наглядової ради Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу.
 Безпалько Михайло Антонович — український драматичний актор, педагог.
 Безпалько Осип — майор УПА (посмертно), обласний провідник ОУН Кіровоградської області, крайовий провідник ОУН Подільського краю, командир ВО-3 «Лисоня».
 Безпалько Петро Васильович (1980—2014) — старший лейтенант Міністерства внутрішніх справ України, учасник російсько-української війни.
 Безпалько Ольга Володимирівна (1962—2017) — український педагог, директор Інституту людини Київського міського педагогічного університету імені ім. Б. Д. Грінченка (2008—2017 рр.), доктор педагогічних наук (2007), професор.

Українські прізвища